Tsionanis ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitrios Tsionanis (* 1961), griechischer Fußballspieler
 Pantelis Tsionanis (* 1962), griechischer Fußballspieler